Boosteroid — це платформа хмарного ґеймінгу, що дозволяє запускати відеоігри безпосередньо через браузер (Google Chrome, Opera, Safari тощо). Boosteroid надає користувачеві доступ до віддалених серверів, якщо власних потужностей його пристрою недостатньо для запуску певного додатку. Все необхідне програмне забезпечення, зокрема ігри, також розміщені на віддалених серверах. Схожі власні рішення розробляють Google, Microsoft, Sony, Nvidia, Amazon тощо.

Boosteroid розпочав закрите бета-тестування влітку 2019 року, а в жовтні — відкрите бета-тестування. З моменту виходу на ринок Boosteroid налагодив стосунки з багатьма технологічними компаніями. У вересні 2020 року Huawei та Boosteroid закріпили співпрацю підписанням спільного меморандуму. Asus та Intel оголосили про довготривалу співпрацю з Boosteroid щодо програмної та апаратної оптимізації. Представники Boosteroid, разом з Huawei та Intel, взяли участь у вебінарі New-Gen Cooper Lake CPU Server 9 лютого 2021 року.

У березні 2021 року компанія Huawei заявила, що разом з Boosteroid розробила сервер з індивідуальною конфігурацією для поліпшення внутрішніх процесів хмарного ґеймінгу. Це стало можливим після проведення багаторазової перевірки концепції.

Функції 
Пристрій користувача повинен бути підключеним до мережі Інтернет з попередньо встановленим браузером Google Chrome, Opera, Safari тощо. Відеоігри не потрібно завантажувати, оскільки запуск відбувається через хмару. Boosteroid планує взятися за розробку розважального контенту наступного покоління, який суміщатиме в собі інтерактивні фільм та гру. Про подібні технології заявляв Джейкоб Нейвок у грудні 2020 року.

Boosteroid дозволяє користувачам запускати вимогливі до ресурсів ігри на слабких ПК, ноутбуках, планшетах, смартфонах та Smart TV. Власники пристроїв Apple можуть грати в ААА-проекти на базі Windows. Аналогічні рішення використовуються іншими хмарними сервісами, щоб забезпечити потреби сучасних гравців, оскільки ігри на кшталт Grand Theft Auto V (2013), The Witcher 3: Wild Hunt (2015), PlayerUnknown's Battlegrounds (2017) чи FIFA 21 (2020) не доступні на macOS.

Boosteroid підтримує роздільну здатність ігрового потоку FullHD та 60 кадрів/секунду при мінімальній швидкості мережі 15 Мбіт/с. Стабільне з’єднання — основна вимога хмарного ґеймінгу для забезпечення безперервної передачі інтерактивного відео між віддаленими серверами та користувачем.

Boosteroid — сервіс, який надає послуги за підпискою. Станом на лютий 2021 є два тарифних плани. Підписка дозволяє користувачам отримати доступ до обчислювальних потужностей віддалених серверів та запускати відеоігри. Користувачам необхідно зважати на правила щодо використання програмного забезпечення, яке надає третя сторона: ігри для запуску в хмарі необхідно купувати окремо на платформах дистрибуції Steam, Origin, GOG тощо.

Доступність 
Влітку 2020 року компанія Boosteroid розмістила нові сервери в Італії та Словаччині, а у вересні — Великій Британії, Іспанії та Франції. З листопада 2020 року сервіс Boosteroid охоплює територію Європи. До кінця 2021 компанія планує покрити Північну Америку. Також Boosteroid націлений на Азійсько-Тихоокеанський регіон (Китай, Індія, Індонезія, Малайзія), Африку та Південну Америку. Азійсько-Тихоокеанський регіон — лідер за ростом у сегменті хмарного ґеймінгу на даний момент.

Участь у заходах 
Boosteroid був офіційно представлений на Comic Con Ukraine у вересні 2019 року. У листопаді 2019 року компанія долучилася до фестивалю Bucharest Gaming Week.

Примітки

Посилання 
 

Ігрові онлайн сервіси
Сервіси хмарного геймінгу